Staber ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Staber (1928–2005), österreichischer Architekt
 Josef Staber (1912–1981), deutscher Kirchenhistoriker
 Rudolf Staber (1896–1946), österreichischer Geologe
 Simon Staber (* 2001), österreichischer Fußballspieler
 Veronika Staber (* 1987), deutsche Skirennläuferin
 Wilfried Staber (* 1972), österreichisch-deutscher Opernsänger (Bass)